Buteó era un nom de família de la gens Fàbia. El nom deriva d'una espècie de falcó i va ser donat originàriament a un membre d'aquesta gens perquè l'ocell es va aturar una vegada a un dels seus vaixells com un presagi favorable. No se sap a quin dels Fabii se li va donar primer aquest cognom, però probablement va ser un dels Fabii Ambusti.

Alguns membres de la família van ser:

 Numeri Fabi Buteó, cònsol romà l'any 247 aC
 Marc Fabi Buteó, cònsol romà el 245 aC.
 Fabi Buteó, noble romà, mort pel seu pare poc abans de la Segona Guerra Púnica
 Marc Fabi Buteó, pretor romà el 201 aC
 Quint Fabi Buteó, pretor romà el 196 aC
 Quint Fabi Buteó, pretor romà el 181 aC
 Numeri Fabi Buteó, pretor romà el 173 aC
 Quint Fabi Buteó, qüestor romà el 134 aC
 Buteó (orador), retòric romà del

Referències 

Famílies de les gens